Перишору има више значења:

 Перишору (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Перишору (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Перишору (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији